Previsão do tempo — estudo baseado nas condições meteorológicas que busca antecipar com alguma certeza as condições do tempo
Previsão de ciclones tropicais — ciência e a arte de prever o centro de um ciclone
Modelo de previsão de ciclones tropicais — programa de computador
Previsão de chuvas de ciclones tropicais — tipo de previsão de ciclones tropicais que enfoca apenas a precipitação esperada
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) — centro meteorológico, localizado na cidade de Cachoeira Paulista, São Paulo

Desambiguação